Amphoe Tha Maka (Thai ) ist der südöstlichste Landkreis (Amphoe – Verwaltungs-Distrikt) der Provinz Kanchanaburi. Die Provinz Kanchanaburi liegt im westlichen Teil der Zentralregion von Thailand.

Geographie 
Die benachbarten Landkreise sind (von Westen im Uhrzeigersinn): die Amphoe Tha Muang, Phanom Thuan der Provinz Kanchanaburi, Amphoe Song Phi Nong der Provinz Suphan Buri, Amphoe Kamphaeng Saen der Provinz Nakhon Pathom sowie Amphoe Ban Pong der Provinz Ratchaburi.

Die Haupt-Wasserressource ist der Mae Nam Mae Klong (Mae-Klong-Fluss).

Geschichte  
Tha Maka war ursprünglich Teil der Provinz Ratchaburi. Zu jener Zeit hieß es Lat Bua Khao (). Im Jahr 1903 wurde es in Phra Thaen () umbenannt, 1917 erneut in seinen heutigen Namen Tha Maka. 
Im Jahr 1937 wurde der Kreis der Provinz Kanchanaburi zugewiesen, dabei wurde Tambon Lat Bua Khao in Ban Pong umbenannt und blieb in Ratchaburi.

Sehenswürdigkeiten 
Der Wat Phra Thaen Dong Rang, ein buddhistischer Tempel (Wat) aus der Ayutthaya-Periode, liegt etwa 10 km nordöstlich von Tha Ruea.

Verwaltung

Provinzverwaltung 
Der Landkreis Tha Maka ist in 17 Tambon („Unterbezirke“ oder „Gemeinden“) eingeteilt, die sich weiter in 154 Muban („Dörfer“) unterteilen.

Lokalverwaltung 
Es gibt eine Kommune mit „Stadt“-Status (Thesaban Mueang) im Landkreis:
 Tha Ruea Phra Thaen (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Tha Ruea und Teilen des Tambon Takhram En.

Es gibt acht Kommunen mit „Kleinstadt“-Status (Thesaban Tambon) im Landkreis:
 Don Khamin (Thai: ) bestehend aus Teilen des Tambon Don Khamin.
 Phra Thaen Lam Phraya (Thai: ) bestehend aus Teilen des Tambon Phra Thaen.
 Nong Lan (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Nong Lan.
 Luk Kae (Thai: ) bestehend aus Teilen des Tambon Don Khamin.
 Tha Maka (Thai: ) bestehend aus Teilen des Tambon Tha Maka.
 Tha Mai (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Tha Mai.
 Phra Thaen (Thai: ) bestehend aus Teilen des Tambon Phra Thaen.
 Wai Niao (Thai: ) bestehend aus Teilen des Tambon Wai Niao.

Außerdem gibt es zwölf „Tambon-Verwaltungsorganisationen“ ( – Tambon Administrative Organizations, TAO)
 Pong Tuek (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Pong Tuek.
 Yang Muang (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Yang Muang.
 Don Cha-em (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Don Cha-em.
 Takhram En (Thai: ) bestehend aus Teilen des Tambon Takhram En.
 Tha Maka (Thai: ) bestehend aus Teilen des Tambon Tha Maka.
 Khok Tabong (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Khok Tabong.
 Ulok Si Muen (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Ulok Si Muen.
 Khao Samsip Hap (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Khao Samsip Hap.
 Wai Niao (Thai: ) bestehend aus Teilen des Tambon Wai Niao.
 Saen To (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Saen To.
 Sanam Yae (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Sanam Yae.
 Tha Sao (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Tha Sao.

Einzelnachweise

Weblinks 
 Weitere Informationen zum Amphoe Tha Maka von amphoe.com (auf Thai; zuletzt abgerufen am 1. Dezember 2015)

Tha Maka